Cordonnier ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Cordonnier (* 1950), französischer Politiker
 Jean-Baptiste Cordonnier (1820–1902), französischer Architekt
 Leonhard Cordonnier (1874–1942), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Louis-Marie Cordonnier (1854–1940), französischer Architekt 
 Louis-Stanislas Cordonnier (1884–1960), französischer Architekt 
 Louis Cordonnier, französischer Architekt